Osoby o tym nazwisku:
 Deborah Watling – angielska aktorka telewizyjna
 Jack Watling – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
 Leonor Watling – hiszpańsko-brytyjska aktorka i wokalistka